Мосолово — название населённых пунктов в России:

 Мосолово — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Мосолово — деревня в Курчатовском районе Курской области.
 Мосолово — деревня в Тамалинском районе Пензенской области.
 Мосолово — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Мосолово — село в Шиловском районе Рязанской области.
 Мосолово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Мосолово — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Мосолово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Мосолово — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Мосолово — деревня в Суворовском районе Тульской области.